Домина́нта (от  «господствующий») — термин, используемый в разных предметных областях:
 Доминанта в музыке — главенствующая тональность или её ступень, контрастная по отношению к основной.
 Доминанта в архитектуре — господствующее в архитектурном окружении здание или сооружение.
 Доминанта в литературе — главенствующий приём, необходимый в создании художественного целого.
 Доминанта в физиологии — универсальный общебиологический принцип, лежащий в основе активности всех живых систем, — предложен А. А. Ухтомским.
 Доминанта топологического пространства

См. также 
 Побочная доминанта
 Субдоминанта
 Эмоционально-смысловая доминанта
 Доминирование